De Grand Prix-wegrace van Argentinië 1998 was de veertiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1998. De race werd verreden op 25 oktober 1998 op het Autódromo Oscar Alfredo Gálvez in Buenos Aires, Argentinië.

Loris Capirossi werd gekroond tot 250 cc-kampioen met een tweede plaats in de race, wat genoeg was om zijn laatste concurrent Tetsuya Harada, die uitviel, voor te blijven.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Eindstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1998
Argentinië